Alexander Erler e Lucas Miedler erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Alexander Erler e Lucas Miedler hanno sconfitto Marco Bortolotti e Sergio Martos Gornés con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (campioni)
  Marco Bortolotti /  Sergio Martos Gornés (finale)

  Raul Brancaccio /  David Vega Hernández (ritirati) 
  Lukas Rosol /  Vitaliy Sachko (primo turno)

Wildcard 

  Matteo Gigante /  Luca Nardi (quarti di finale)
  Lorenzo Angelini /  Riccardo Ercolani (primo turno)

  Carlo Alberto Caniato /  Filippo Caporali (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Città di Forlì III 2021